Метро може да се односи на:

 Метро, врста железничког транспорта
 Метро станица, подземна железничка станица
 Метро (новине), шведске новине
 Метро (бенд), српски рок бенд